Dulles steht für:
 Dulles (Virginia), Ort in Virginia, USA
 Washington Dulles International Airport, Flughafen von Washington, USA

Dulles ist der Familienname folgender Personen:
 Allen Welsh Dulles (1893–1969), US-amerikanischer Politiker und CIA-Direktor, Bruder John Fosters
 Avery Dulles (1918–2008), US-amerikanischer Kardinal, Sohn John Fosters
 Eleanor Lansing Dulles (1895–1996), US-amerikanische Diplomatin und Volkswirtschaftlerin und bekannt als „Mother of Berlin“
 Foster Rhea Dulles, US-amerikanischer Historiker und Cousin von John Foster Dulles und Allen Welsh Dulles
 John Foster Dulles (1888–1959), US-amerikanischer Außenminister